St Peter’s College ist der Name folgender Colleges:

 St Peter’s College (Auckland) in Auckland, Neuseeland
 St Peter’s College (Cardross) in Cardross, Schottland
 St Peter’s College (Oxford) in Oxford, England
 St Peter’s College (Johannesburg) in Johannesburg, Südafrika (bis 1956)
 St Peter’s College (Wexford) in Wexford, Irland
 St.-Peter-Universität (Jersey City), vormals St Peter’s College in Jersey City, USA